Azzam steht für:
 Azzam (Schiff), längste private Mega-Yacht der Welt

Personen:
 Abdallah Yusuf Azzam (1941–1989), palästinensischer islamistischer Theologe, Mentor von Osama bin Laden
 Abdel Rahman Azzam, auch Abd-al-Rahman Azzam, kurz Azzam Pasha (1893–1976), ägyptischer Politiker und Diplomat
 Samira Azzam (1927–1967), palästinensische Autorin
 Bob Azzam (1925–2004), ägyptischer Musiker

Siehe auch:
 Azam (Begriffsklärung)